ПНГ — аббревиатура. Возможные значения:
 Папуа — Новая Гвинея
 Попутный нефтяной газ
 PNG — формат графического файла